Ministero dell'interno – dicastero cubano
 Ministero dell'interno – dicastero danese
 Ministero dell'interno – dicastero finlandese
 Ministero dell'interno – dicastero francese
 Ministero dell'interno – dicastero iraniano
 Ministero dell'interno – dicastero iracheno
 Ministero dell'interno – dicastero israeliano
 Ministero dell'interno – dicastero italiano
 Ministero degli interni – dicastero britannico
 Ministero dell'interno – dicastero spagnolo
 Ministero dell'interno – dicastero taiwanese
 Ministero federale dell'interno – dicastero tedesco
 Ministero dell'interno e delle relazioni con il Regno – dicastero olandese
 Ministero federale dell'interno, dei lavori pubblici e della patria – dicastero tedesco
 Ministero degli affari interni e delle comunicazioni – dicastero giapponese

Pagine correlate 
Ministero degli affari interni